Kosowiec ist ein polnischer Ortsname:
 Kosowiec (Piecki), Ort im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1926 Kollogienen, 1926 bis 1945 Modersohn, Kreis Sensburg, Ostpreußen
 Kosowiec (Łubniany), Ort im Powiat Opolski, Woiwodschaft Oppeln, bis 1936 Kossowen, 1936 bis 1945 Schnitterfeld, Kreis Oppeln, Schlesien

Siehe auch:
 Kosowice